Oselna kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Oselna (distrikt i Bulgarien), Vratsa, Obsjtina Mezdra,

Tjeckien 

 Oselná, berg, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar